Awakening är debutskivan från den svenska kristna power metalgruppen Narnia.

Låtlista
Break the Chains
No more shadows from the past
The return of Aslan
Heavenly love
Time of changes
The awakening
Touch from You
Sing of the time

Musikalbum 1998
Album av Narnia